Безноги водоземци () су један од три реда водоземаца. Најпознатији представник овог реда је цецилија (тропски, црволики водоземац). Највећи део живота проводи испод земље. Имају редукован реп, кожа им је глатка и најчешће тамна, док постоје и врсте са шареном кожом. Од свих осталих водоземаца се разликују по томе што испод коже имају коштане плоче. Очи су им мале и прекривене танком опном због заштите од земље. Пре се сматрало да су ове животиње слепе, али се данас зна да могу да разликују светлост и таму. Имају чуло мириса и нос. Имају плућа, али дишу преко коже и уста. Лево плућно крило је мање од десног, јер се прилагођава облику тела. На сличну појаву наилазимо и код змија.

Ове животиње живе у тропским пределима и хране се углавном инсектима. Код већине се среће вивипарија, док неке полажу јаја која чува женка. Код неких врста постоји фаза ларве, а код неких одсуствује.

Филогенија 

Најновија филогенија безножаца заснива се на молекуларним митогеномским доказима које су испитали Сан Мауро и сар. (2014).

Таксономија

Родови 

 -{Atretochoana Nussbaum and Wilkinson, 1995}-
 -{Boulengerula Tornier, 1896}-
 -{Brasilotyphlus Taylor, 1968}-
 -{Caecilia Linnaeus, 1758}-
 -{Chikila Kamei, San Mauro, Gower, Van Bocxlaer, Sherratt, Thomas, Babu, Bossuyt, Wilkinson and Biju, 2012}-
 -{Chthonerpeton Peters, 1880}-
 -{Crotaphatrema Nussbaum, 1985}-
 -{Dermophis Peters, 1880}-
 -{Epicrionops Boulenger, 1883}-
 -{Gegeneophis Peters, 1880}-
 -{Geotrypetes Peters, 1880}-
 -{Grandisonia Taylor, 1968}-
 -{Gymnopis Peters, 1874}-
 -{Herpele Peters, 1880}-
 -{Hypogeophis Peters, 1880}-
 -{Ichthyophis Fitzinger, 1826}-
 -{Idiocranium Parker, 1936}-
 -{Indotyphlus Taylor, 1960}-
 -{Luetkenotyphlus Taylor, 1968}-
 -{Microcaecilia Taylor, 1968}-
 -{Mimosiphonops Taylor, 1968}-
 -{Nectocaecilia Taylor, 1968}-
 -{Oscaecilia Taylor, 1968}-
 -{Potamotyphlus Taylor, 1968}-
 -{Praslinia Boulenger, 1909}-
 -{Rhinatrema Duméril and Bibron, 1841}-
 -{Schistometopum Parker, 1941}-
 -{Scolecomorphus Boulenger, 1883}-
 -{Siphonops Wagler, 1828}-
 -{Sylvacaecilia Wake, 1987}-
 -{Typhlonectes Peters, 1880}-
 -{Uraeotyphlus Peters, 1880}-

Врсте 

 -{Atretochoana eiselti (Taylor, 1968)}-
 -{Boulengerula boulengeri Tornier, 1896}-
 -{Boulengerula changamwensis Loveridge, 1932}-
 -{Boulengerula denhardti Nieden, 1912}-
 -{Boulengerula fischeri Nussbaum and Hinkel, 1994}-
 -{Boulengerula niedeni Müller, Measey, Loader and Malonza, 2005}-
 -{Boulengerula spawlsi Wilkinson, Malonza, Campbell and Loader, 2017}-
 -{Boulengerula taitana Loveridge, 1935}-
 -{Boulengerula uluguruensis Barbour and Loveridge, 1928}-
 -{Brasilotyphlus braziliensis (Dunn, 1945)}-
 -{Brasilotyphlus dubium Correia, Nunes, Gamble, Maciel, Marques-Souza, Fouquet, Rodrigues and Mott, 2018}-
 -{Brasilotyphlus guarantanus Maciel, Mott and Hoogmoed, 2009}-
 -{Caecilia abitaguae Dunn, 1942}-
 -{Caecilia albiventris Daudin, 1803}-
 -{Caecilia antioquiaensis Taylor, 1968}-
 -{Caecilia armata Dunn, 1942}-
 -{Caecilia attenuata Taylor, 1968}-
 -{Caecilia bokermanni Taylor, 1968}-
 -{Caecilia caribea Dunn, 1942}-
 -{Caecilia corpulenta Taylor, 1968}-
 -{Caecilia crassisquama Taylor, 1968}-
 -{Caecilia degenerata Dunn, 1942}-
 -{Caecilia disossea Taylor, 1968}-
 -{Caecilia dunni Hershkovitz, 1938}-
 -{Caecilia flavopunctata Roze and Solano, 1963}-
 -{Caecilia gracilis Shaw, 1802}-
 -{Caecilia guntheri Dunn, 1942}-
 -{Caecilia inca Taylor, 1973}-
 -{Caecilia isthmica Cope, 1877}-
 -{Caecilia leucocephala Taylor, 1968}-
 -{Caecilia marcusi Wake, 1985}-
 -{Caecilia mertensi Taylor, 1973}-
 -{Caecilia museugoeldi Maciel and Hoogmoed, 2018}-
 -{Caecilia nigricans Boulenger, 1902}-
 -{Caecilia occidentalis Taylor, 1968}-
 -{Caecilia orientalis Taylor, 1968}-
 -{Caecilia pachynema Günther, 1859}-
 -{Caecilia perdita Taylor, 1968}-
 -{Caecilia pressula Taylor, 1968}-
 -{Caecilia subdermalis Taylor, 1968}-
 -{Caecilia subnigricans Dunn, 1942}-
 -{Caecilia subterminalis Taylor, 1968}-
 -{Caecilia tentaculata Linnaeus, 1758}-
 -{Caecilia tenuissima Taylor, 1973}-
 -{Caecilia thompsoni Boulenger, 1902}-
 -{Caecilia volcani Taylor, 1969}-
 -{Chikila alcocki Kamei, Gower, Wilkinson and Biju, 2013}-
 -{Chikila darlong Kamei, Gower, Wilkinson and Biju, 2013}-
 -{Chikila fulleri (Alcock, 1904)}-
 -{Chikila gaiduwani Kamei, Gower, Wilkinson and Biju, 2013}-
 -{Chthonerpeton arii Cascon and Lima-Verde, 1994}-
 -{Chthonerpeton braestrupi Taylor, 1968}-
 -{Chthonerpeton exile Nussbaum and Wilkinson, 1987}-
 -{Chthonerpeton indistinctum (Reinhardt and Lütken, 1862)}-
 -{Chthonerpeton noctinectes Silva, Britto-Pereira and Caramaschi, 2003}-
 -{Chthonerpeton onorei Nussbaum, 1986}-
 -{Chthonerpeton perissodus Nussbaum and Wilkinson, 1987}-
 -{Chthonerpeton tremembe Maciel, Leite, Silva-Leite, Leite and Cascon, 2015}-
 -{Chthonerpeton viviparum Parker and Wettstein, 1929}-
 -{Crotaphatrema bornmuelleri (Werner, 1899)}-
 -{Crotaphatrema lamottei (Nussbaum, 1981)}-
 -{Crotaphatrema tchabalmbaboensis Lawson, 2000}-
 -{Dermophis costaricense Taylor, 1955}-
 -{Dermophis glandulosus Taylor, 1955}-
 -{Dermophis gracilior Günther, 1902}-
 -{Dermophis mexicanus (Duméril and Bibron, 1841)}-
 -{Dermophis oaxacae (Mertens, 1930)}-
 -{Dermophis occidentalis Taylor, 1955}-
 -{Dermophis parviceps (Dunn, 1924)}-
 -{Epicrionops bicolor Boulenger, 1883}-
 -{Epicrionops columbianus (Rendahl and Vestergren, 1939)}-
 -{Epicrionops lativittatus Taylor, 1968}-
 -{Epicrionops marmoratus Taylor, 1968}-
 -{Epicrionops parkeri (Dunn, 1942)}-
 -{Epicrionops peruvianus (Boulenger, 1902)}-
 -{Epicrionops petersi Taylor, 1968}-
 -{Gegeneophis carnosus (Beddome, 1870)}-
 -{Gegeneophis danieli Giri, Wilkinson and Gower, 2003}-
 -{Gegeneophis goaensis Bhatta, Dinesh, Prashanth and Kulkarni, 2007}-
 -{Gegeneophis krishni Pillai and Ravichandran, 1999}-
 -{Gegeneophis madhavai Bhatta and Srinivasa, 2004}-
 -{Gegeneophis mhadeiensis Bhatta, Dinesh, Prashanth and Kulkarni, 2007}-
 -{Gegeneophis orientalis Agarwal, Wilkinson, Mohapatra, Dutta, Giri and Gower, 2013}-
 -{Gegeneophis pareshi Giri, Gower, Gaikwad and Wilkinson, 2011}-
 -{Gegeneophis primus Kotharambath, Gower, Oommen and Wilkinson, 2012}-
 -{Gegeneophis ramaswamii Taylor, 1964}-
 -{Gegeneophis seshachari Ravichandran, Gower and Wilkinson, 2003}-
 -{Gegeneophis tejaswini Kotharambath, Wilkinson, Oommen and Gower, 2015}-
 -{Geotrypetes angeli Parker, 1936}-
 -{Geotrypetes pseudoangeli Taylor, 1968}-
 -{Geotrypetes seraphini (Duméril, 1859)}-
 -{Grandisonia alternans (Stejneger, 1893)}-
 -{Grandisonia larvata (Ahl, 1934)}-
 -{Grandisonia sechellensis (Boulenger, 1911)}-
 -{Gymnopis multiplicata Peters, 1874}-
 -{Gymnopis syntrema (Cope, 1866)}-
 -{Herpele multiplicata Nieden, 1912}-
 -{Herpele squalostoma (Stutchbury, 1836)}-
 -{Hypogeophis brevis Boulenger, 1911}-
 -{Hypogeophis montanus Maddock, Wilkinson and Gower, 2018}-
 -{Hypogeophis pti Maddock, Wilkinson, Nussbaum and Gower, 2017}-
 -{Hypogeophis rostratus (Cuvier, 1829)}-
 -{Ichthyophis acuminatus Taylor, 1960}-
 -{Ichthyophis alfredi Mathew and Sen, 2009}-
 -{Ichthyophis asplenius Taylor, 1965}-
 -{Ichthyophis atricollaris Taylor, 1965}-
 -{Ichthyophis bannanicus Yang, 1984}-
 -{Ichthyophis beddomei Peters, 1880}-
 -{Ichthyophis bernisi Salvador, 1975}-
 -{Ichthyophis biangularis Taylor, 1965}-
 -{Ichthyophis billitonensis Taylor, 1965}-
 -{Ichthyophis bombayensis Taylor, 1960}-
 -{Ichthyophis cardamomensis Geissler, Poyarkov, Grismer, Nguyen, An, Neang, Kupfer, Ziegler, Böhme and Müller, 2015}-
 -{Ichthyophis catlocensis Geissler, Poyarkov, Grismer, Nguyen, An, Neang, Kupfer, Ziegler, Böhme and Müller, 2015}-
 -{Ichthyophis chaloensis Geissler, Poyarkov, Grismer, Nguyen, An, Neang, Kupfer, Ziegler, Böhme and Müller, 2015}-
 -{Ichthyophis daribokensis Mathew and Sen, 2009}-
 -{Ichthyophis davidi Bhatta, Dinesh, Prashanth, Kulkarni and Radhakrishnan, 2011}-
 -{Ichthyophis dulitensis Taylor, 1960}-
 -{Ichthyophis elongatus Taylor, 1965}-
 -{Ichthyophis garoensis Pillai and Ravichandran, 1999}-
 -{Ichthyophis glandulosus Taylor, 1923}-
 -{Ichthyophis glutinosus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Ichthyophis humphreyi Taylor, 1973}-
 -{Ichthyophis hypocyaneus (Van Hasselt in Boie, 1827)}-
 -{Ichthyophis javanicus Taylor, 1960}-
 -{Ichthyophis khumhzi Kamei, Wilkinson, Gower and Biju, 2009}-
 -{Ichthyophis kodaguensis Wilkinson, Gower, Govindappa and Venkatachalaiah, 2007}-
 -{Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960}-
 -{Ichthyophis lakimi Nishikawa, Matsui and Yambun, 2012}-
 -{Ichthyophis laosensis Taylor, 1969}-
 -{Ichthyophis larutensis Taylor, 1960}-
 -{Ichthyophis longicephalus Pillai, 1986}-
 -{Ichthyophis mindanaoensis Taylor, 1960}-
 -{Ichthyophis monochrous (Bleeker, 1858)}-
 -{Ichthyophis moustakius Kamei, Wilkinson, Gower and Biju, 2009}-
 -{Ichthyophis multicolor Wilkinson, Presswell, Sherratt, Papadopoulou and Gower, 2014}-
 -{Ichthyophis nguyenorum Nishikawa, Matsui and Orlov, 2012}-
 -{Ichthyophis nigroflavus Taylor, 1960}-
 -{Ichthyophis nokrekensis Mathew and Sen, 2009}-
 -{Ichthyophis orthoplicatus Taylor, 1965}-
 -{Ichthyophis paucidentulus Taylor, 1960}-
 -{Ichthyophis paucisulcus Taylor, 1960}-
 -{Ichthyophis pauli Nishikawa, Matsui, Sudin and Wong, 2013}-
 -{Ichthyophis pseudangularis Taylor, 1965}-
 -{Ichthyophis sendenyu Kamei, Wilkinson, Gower and Biju, 2009}-
 -{Ichthyophis sikkimensis Taylor, 1960}-
 -{Ichthyophis singaporensis Taylor, 1960}-
 -{Ichthyophis sumatranus Taylor, 1960}-
 -{Ichthyophis supachaii Taylor, 1960}-
 -{Ichthyophis tricolor Annandale, 1909}-
 -{Ichthyophis weberi Taylor, 1920}-
 -{Ichthyophis youngorum Taylor, 1960}-
 -{Idiocranium russeli Parker, 1936}-
 -{Indotyphlus battersbyi Taylor, 1960}-
 -{Indotyphlus maharashtraensis Giri, Wilkinson and Gower, 2004}-
 -{Luetkenotyphlus brasiliensis (Lütken, 1851)}-
 -{Microcaecilia albiceps (Boulenger, 1882)}-
 -{Microcaecilia butantan Wilkinson, Antoniazzi and Jared, 2015}-
 -{Microcaecilia dermatophaga Wilkinson, Sherratt, Starace and Gower, 2013}-
 -{Microcaecilia grandis Wilkinson, Nussbaum and Hoogmoed, 2010}-
 -{Microcaecilia iwokramae (Wake and Donnelly, 2010)}-
 -{Microcaecilia iyob Wilkinson and Kok, 2010}-
 -{Microcaecilia marvaleewakeae Maciel and Hoogmoed, 2013}-
 -{Microcaecilia nicefori (Barbour, 1924)}-
 -{Microcaecilia pricei (Dunn, 1944)}-
 -{Microcaecilia rabei (Roze and Solano, 1963)}-
 -{Microcaecilia rochai Maciel and Hoogmoed, 2011}-
 -{Microcaecilia savagei Donnelly and Wake, 2013}-
 -{Microcaecilia supernumeraria Taylor, 1969}-
 -{Microcaecilia taylori Nussbaum and Hoogmoed, 1979}-
 -{Microcaecilia trombetas Maciel and Hoogmoed, 2011}-
 -{Microcaecilia unicolor (Duméril, 1863)}-
 -{Mimosiphonops reinhardti Wilkinson and Nussbaum, 1992}-
 -{Mimosiphonops vermiculatus Taylor, 1968}-
 -{Nectocaecilia petersii (Boulenger, 1882)}-
 -{Oscaecilia bassleri (Dunn, 1942)}-
 -{Oscaecilia elongata (Dunn, 1942)}-
 -{Oscaecilia equatorialis Taylor, 1973}-
 -{Oscaecilia hypereumeces Taylor, 1968}-
 -{Oscaecilia koepckeorum Wake, 1984}-
 -{Oscaecilia ochrocephala (Cope, 1866)}-
 -{Oscaecilia osae Lahanas and Savage, 1992}-
 -{Oscaecilia polyzona (Fischer in Peters, 1880)}-
 -{Oscaecilia zweifeli Taylor, 1968}-
 -{Potamotyphlus kaupii (Berthold, 1859)}-
 -{Praslinia cooperi Boulenger, 1909}-
 -{Rhinatrema bivittatum (Guérin-Méneville, 1838)}-
 -{Rhinatrema gilbertogili Maciel, Sampaio, Hoogmoed and Schneider, 2018}-
 -{Rhinatrema nigrum Dunn, 1942}-
 -{Rhinatrema ron Wilkinson and Gower, 2010}-
 -{Rhinatrema shiv Gower, Wilkinson, Sherratt and Kok, 2010}-
 -{Rhinatrema uaiuai Maciel, Sampaio, Hoogmoed and Schneider, 2018}-
 -{Schistometopum gregorii (Boulenger, 1895)}-
 -{Schistometopum thomense (Bocage, 1873)}-
 -{Scolecomorphus kirkii Boulenger, 1883}-
 -{Scolecomorphus uluguruensis Barbour and Loveridge, 1928}-
 -{Scolecomorphus vittatus (Boulenger, 1895)}-
 -{Siphonops annulatus (Mikan, 1822)}-
 -{Siphonops hardyi Boulenger, 1888}-
 -{Siphonops insulanus Ihering, 1911}-
 -{Siphonops leucoderus Taylor, 1968}-
 -{Siphonops paulensis Boettger, 1892}-
 -{Sylvacaecilia grandisonae (Taylor, 1970)}-
 -{Typhlonectes compressicauda (Duméril and Bibron, 1841)}-
 -{Typhlonectes natans (Fischer in Peters, 1880)}-
 -{Uraeotyphlus gansi Gower, Rajendran, Nussbaum and Wilkinson, 2008}-
 -{Uraeotyphlus interruptus Pillai and Ravichandran, 1999}-
 -{Uraeotyphlus malabaricus (Beddome, 1870)}-
 -{Uraeotyphlus menoni Annandale, 1913}-
 -{Uraeotyphlus narayani Seshachar, 1939}-
 -{Uraeotyphlus oommeni Gower and Wilkinson, 2007}-
 -{Uraeotyphlus oxyurus (Duméril and Bibron, 1841)}-

Референце

Спољашње везе